Ганга-Ямуна Тахзиб  (Хиндустани: गंगा जमुनी तहज़ीब, گنگا جمنی تھذیب, культура Ганга-Ямуна) — термин, используемый для культуры центральной равнины Северной Индии, особенно области Доаб, от Ганги и реки Ямуна. Тахзиб в переводе с урду означает «этикет», это культура, которая рассматривается как синтез индуистских и мусульманских элементов.

Индийский поэт Кабир — один из лучших примеров философии Ганга-Ямуна Тахзиб;

Регион Авадах в штате Уттар-Прадеш, как правило, считается центром этой культуры. Праяградж, Лакхнау, Канпур, Файзабад-Айодхья, и Варанаси (Бенарес) являются центрами этой культуры.

Дели исторически является примером Ганга-Ямуна Тахзиб; с его знаменитым диалектом Khariboli, будучи одним из центров рождения языка урду, на котором писали такие поэты как Амир Хосров Дехлеви, Галиб, Заук, Дааг Дехлеви, Нида Фазли и многие другие. Дели также сформировал особую музыку в этом стиле, Каввали и образовав музыкальную традицию Делийской Гхараны.

Хайдарабад, столица Андхра Прадеш в южной и центральной части Индии, также является примером общей гармонии.

Навабы Ауда были вдохновителями этой культуры.

В классической индийской музыке выдающимся представителем этой культуры был исполнитель на шехнае — Устад Бисмилла Хан, мусульманин, живший в одном из центров индуизма — Бенаресе.

Список литературы 

Культура Уттар-Прадеш
Ислам в Индии
Религия в Индии
Синкретические религии